Les biconte sont un groupe monophylétique d'organismes eucaryotes. Parmi leurs caractères dérivés propres, les cellules flagellées possèdent deux flagelles dont un flagelle classique et un flagelle à mastigonèmes. Ce caractère est à l'origine du nom du groupe.

Un autre caractère commun aux bicontes est la fusion de deux gènes en un seul : le gène de la thymidylate synthase (TS) et celui de la dihydrofolate réductase (DHFR) codant donc ici pour une unique protéine ayant une double fonction. Ces deux gènes sont traduits séparément chez les organismes unicontes.

Certaines recherches suggèrent que certains unicontes (unicellulaire eucaryote possédant un unique flagelle) ont été les ancêtres des opisthocontes et des Amoebozoa, et que les bicontes sont à l'origine des Archaeplastida, Excavata, Rhizaria, et Chromalveolata. Thomas Cavalier-Smith pense, par ailleurs, que les Apusozoa, qui sont classiquement considérés comme incertae sedis (groupe au classement incertain), sont en fait des bicontes.

Phylogénie 

Cladogramme selon les études de Cavalier-Smith et Brown Heiss:

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Eukaryota (classification phylogénétique)
 Unikonta
 Opisthokonta
 Thomas Cavalier-Smith